

Codici 
 TAY – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Tartu, Estonia
 TAY – codice vettore ICAO di TNT Airways
 tay – codice ISO 639-3 della lingua atayal
 TAY – codice ISO 3166-2:RU del Circondario Autonomo del Tajmyr, Russia

Geografia 
Canada
 Tay – città dell'Ontario
 Tay – canale naturale del Nunavut

Regno Unito
 Tay – fiume della Scozia
 Firth of Tay – insenatura della Scozia
 Loch Tay – lago della Scozia

Vietnam
 Tay Bac – regione
 Tay Nguyen – regione
 Tay Ninh – città del Dong Nam Bo

Persone 
 Tay – soprannome di Tayshaun Prince, cestista statunitense
 Daniel Tay – ex attore e doppiatore statunitense

Altro 
 Tay – gruppo etnico del Vietnam